Department S steht für:

 Department S (Fernsehserie)
 Department S (Band), eine britische Band